Imhilde steht für:

 Imhilde (Äbtissin), um 940 Äbtissin des Kanonissenstifts Ringelheim aus der Familie der Immedinger
 (926) Imhilde, ein Asteroid des Hauptgürtels